Podriga:
 Podriga, un sat în comuna Drăgușeni, județul Botoșani, Moldova
 Râu
 Râul Podriga, un curs de apă, afluent al râului Bașeu

Nume de familie românești